Новокачалинск:
 Новокачалинск — село в Ханкайском районе Приморского края России.
 Новокачалинск — железнодорожная станция Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги.